Фиброзное кольцо может обозначать:
 Фиброзное кольцо аортального клапана
 Фиброзное кольцо межпозвонкового диска